Пост 4 км — пасажирський зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.

Розташований у селі Слобожанському Близнюківського району Харківської області, на дільниці Слов'янськ — Лозова між станціями Близнюки (13 км) та Лозова (4 км).

Станом на початок 2016 року через платформу слідують приміські електропоїзди, проте не зупиняються.

Джерела 
 
 

Транспорт Близнюківського району
Зупинні пункти Південної залізниці
Зупинні пункти Харківської області